Le château de Loriol peut désigner :
 Le château de Loriol à Confrançon dans le département français de l'Ain ;
 Le château de Loriol à Loriol-du-Comtat dans le département français du  Vaucluse.

Homonymie de toponyme